Tre classi di incrociatori leggeri hanno portato il nome di Classe Königsberg:

 Classe Königsberg (incrociatore 1905) – quattro unità della Kaiserliche Marine entrate in servizio tra il 1906 e il 1907.
 Classe Königsberg (incrociatore 1915) – quattro unità della Kaiserliche Marine entrate in servizio tra il 1916 e il 1917.
 Classe Königsberg (incrociatore 1927) – tre unità della Kriegsmarine entrate in servizio tra il 1929 e il 1930.